Franciaország
San-Martino-di-Lota, település Franciaországban, Haute-Corse megyében

 Olaszország
San Martino Alfieri, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
San Martino in Badia, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
San Martino Buon Albergo, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
San Martino dall’Argine, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
San Martino Canavese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Torino megyében
San Martino di Finita, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében 
San Martino del Lago, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
San Martino di Lupari, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
San Martino sulla Marrucina, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Chieti megyében
San Martino in Passiria, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
San Martino in Rio, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Reggio Emilia megyében
San Martino Siccomario, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
San Martino in Strada, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
San Martino al Tagliamento, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban
San Martino Valle Caudina, község Olaszországban, Campania régióban, Avellino megyében
San Martino di Venezze, település Olaszországban, Veneto régióban, Rovigo megyében